Нигмату́ллин, Нигмату́лин (женская форма — ) — тюркская фамилия, происходящая от арабского имени Нигматулла — «милость, милосердие Аллаха».

Известные носители

В варианте с двумя «л» 
 Нигматуллин, Артур Эдуардович (род. 1991) — российский футболист.
 Нигматуллин, Владимир Николаевич (род. 1956) — советский футболист, тренер.
 Нигматуллин, Галимджан Амиржанович (Галимджан Нигмати; 1897—1938) — татарский советский литературовед, публицист, критик, редактор, общественный деятель и педагог.
 Нигматуллин, Гафият Ярмухаметович (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Нигматуллин, Ильшат Рауилович (род. 1987) — российский лыжник.
 Нигматуллин, Нурмухамет Магафурович (1946—2019) — башкирский религиозный и общественный деятель.
 Нигматуллин, Равиль Хурматович (1941—2005) — башкирский поэт, учёный и политик, преподаватель высшей школы.
 Нигматуллин, Рашид Шакирович (1923—1991) — советский учёный в области аэродинамики; ректор КАИ (1967—1977), председатель Верховного Совета ТАССР (1971—1979).
 Нигматуллин, Рашит Нигматуллинович (Рашит Нигмати; 1909—1959) — советский детский писатель, поэт и драматург, переводчик.
 Нигматуллин, Ришат Гаязович (род. 1952) — российский учёный в области нефтехимии и химмотологии.
 Нигматуллин, Руслан Каримович (род. 1974) — российский футболист.
 Нигматуллин, Эльбрус Хамитович (род. 1974) — российский спортсмен (стронгмен, пауэрлифтинг и армрестлинг), актёр, общественный и политический деятель.

В варианте с одной «л» 
 Нигматулин, Ерлан Зайруллаевич (род. 1962) — казахстанский государственный и политический деятель.
 Нигматулин, Зайрулла Гершанович (1919—2013) — ветеран труда, Почётный гражданин города Караганды.
 Нигматулин, Искандер Нигматулович (1908—1980) — советский учёный-теплофизик.
 Нигматулин, Нурлан Зайруллаевич (род. 1962) — казахстанский государственный и политический деятель.
 
 Нигматулин, Талгат Кадырович (1949—1985) — советский киноактёр.



Примечания